Citalahab (Banjar)
 Citalahab (Karangjaya)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing